Andover ist der Name mehrerer 

Orte in Großbritannien:
 Andover (Hampshire)

in Kanada:
 Andover (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Andover (Connecticut)
 Andover (Florida)
 Andover (Illinois)
 Andover (Iowa)
 Andover (Kansas)
 Andover (Maine)
 Andover (Massachusetts), Sitz der Phillips Academy, die auch als Andover oder Phillips Andover bekannt ist 
 Andover (Minnesota)
 Andover (New Hampshire)
 Andover (New Jersey)
 Andover (Town, New York)
 Andover (Village, New York)
 Andover (Ohio)
 Andover (South Dakota)
 Andover (Vermont)
 Andover (Virginia)
 Andover Estates (Maryland)
 Andover Golf Estates (Florida)
 Andover Junction (New Jersey)
 Andover Lakes Estates (Florida)

im NRHP gelistete Objekte:
 Andover Center Historic District, in Andover, Connecticut, ID-Nr. 03000236
 Andover Chapter House, in Andover, Illinois, ID-Nr. 80001367
 Andover Hook and Ladder Company Building, in Andover, Maine, ID-Nr. 00001631
 Andover National Bank, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82001907
 Andover Public Library, in Andover, Maine, ID-Nr. 81000103
 Andover Street Historic District, in Lowell, Massachusetts, ID-Nr. 00000568
 Andover Town Hall, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82004961
 Andover Village Industrial District, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82000476

Markennamen:
 des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Joly & Lambert Electric Company

Siehe auch:
 Avro 561 Andover, ein einmotoriger Doppeldecker des britischen Herstellers Avro
 Hawker Siddeley HS 780 Andover, ein zweimotoriges Flugzeug des britischen Herstellers Hawker Siddeley